Henry Inman kan syfta på:

*Henry Inman (1762–1809), brittisk sjöofficer
Henry Inman (1801–1846), amerikansk porträtt-, genre- och landskapsmålare
Henry Inman (1816–1895), australisk kavalleriofficer och befälhavare inom polisen
Henry Inman (1837–1899), amerikansk militär och författare
Henry Inman (1886–1967), brittisk brottare